Domingo Arenas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Domingo Arenas, Puebla, ort, 
 Domingo Arenas (kommun), Puebla, 
 Domingo Arenas, Tlaxcala, ort, Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar